Михаилени има више значења:

 Михаилени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Михаилени (Симонешти), насеље у округу Харгита у Румунији
 Михаилени (Михаилени), насеље у округу Харгита у Румунији
 Михаилени (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Михаилени (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Михаилени (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Михаилени (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Михаилени (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији